Brassolini — триба бабочек подсемейства Morphinae в составе семейства Нимфалиды. Иногда рассматривают в качестве самостоятельного семейства Brassolidae.

Классификация 
В мировой фауне насчитывается по разным оценкам 102—108 видов. Триба Brassolini состоит из 17 родов в двух или трёх подтрибах, в зависимости от того, относится ли к ней род Bia .

Подтриба Biina Bia (род)Подтриба Naropina Aponarope
 NaropeПодтриба Brassolina'''
 Brassolis Dynastor Dasyophthalma Opoptera (= Mimoblepia)
 Caligo Caligopsis Eryphanis Selenophanes Penetes Catoblepia Mielkella Orobrassolis Blepolensis Opsiphanes''

Распространение 
Встречаются в Неотропической области.

Примечания 

Насекомые Южной Америки
Насекомые Центральной Америки